Меттью Юрман (англ. Matthew Jurman, нар. 9 грудня 1989, Вуллонгонг) — австралійський футболіст, захисник клубу «Сувон». 
 Алісія Аппельман-Юрман, Алісія Аппельман-Журман (9 травня 1930, Росільна, тепер Богородчанський район, Івано-Франківська область, за іншими даними Бучач Україна) — ізраїльсько-американська мемуаристка єврейського походження.